El término optimización hace referencia, en esta enciclopedia:

Matemáticas
 a la optimización, el proceso que consiste en encontrar los mínimos y máximos de una función, algunas de cuyas ramas son:
la optimización combinatoria
la optimización multiobjetivo
la optimización de topología multifase, una técnica de simulación.

Informática
a la optimización;
a la optimización de consultas;
a la optimización de la WAN.